Rue Marcel-Sembat est un odonyme désignant :
une rue de Marseille ;
une rue de Nantes ;
une rue de Paris ;
une rue de Saint-Nazaire ;
une rue de Tours.